Бідзіля, Бізіля — українське прізвище, поширене на Закарпатті. За однією версією походить від  — шершень або  — дзижчання. За іншою є похідним від  — горох.

Перші згадки відомі з Іршавщини з 1443 року, зафіксоване як прізвище у Сасові у 1775 році.

Відомі носії:
 Бідзіля Андрош Яношович ( 1942) — заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України
 Бідзіля Василь Іванович (1936—1999) — український археолог, історик.
 Бідзіля Леся Петрівна — завідувачка відділу підприємства «Конекс» (Вінниця), заслужений працівник фармації України.
 Бідзіля Микола Іванович ( 1930) — український науковець, космобіолог, політичний діяч.
 Бідзіля Олексій Васильович ( 1970) — український науковець, ентомолог.
 Бідзіля Юрій Михайлович (нар. 18 листопада 1965, Сасово) — український науковець, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету.

Примітки 

Українські прізвища